Cephalozygoptera — вимерлий підряд комах ряду бабок. Виділений у 2021 році.

Опис 
Група близька до рівнокрилих бабок, проте у викопних комах голови були витягнуті вперед і мали відносно невеликі очі, які не так сильно видавалися в сторони. Раніше передбачалося, що відмінності були помилковими та викликані деформацією при утворенні скам'янілостей.

Класифікація 
Він включає від 59 до 64 видів принаймні 19 родів і один паратаксон на рівні роду. Один вид відомий з ранньої крейди (Congqingia rhora Zhang), можливо, три з палеоцену, а решта з раннього еоцену до пізнього міоцену.

Філогенія

Примітки 

Бабки
Підряди комах
Викопні комахи